Samad ist der Familienname folgender Personen:

 Abd as-Samad († um 1595), persisch-indischer Miniaturmaler
 Abdul Basit Abd us-Samad (1927–1988), ägyptischer Koranrezitator

 Ahmed Ali Abdel Samad (* 1972), ägyptischer Boxer
 Hamed Abdel-Samad (* 1972), ägyptischer Politikwissenschaftler und Historiker
 Manal Abdel Samad (* 1975), libanesische Politikerin
 Shaheizy Sam bin Abdul Samad (* 1982), malaysischer Filmschauspieler, siehe Shaheizy Sam

SAMAD steht als Abkürzung für:
 South Africa Motor Assemblers and Distributors, siehe Volkswagen of South Africa

Siehe auch:
 Samat

Abkürzung